Guerrero ist der Name folgender Municipios in Mexiko:

* Municipio Guerrero (Chihuahua)
 Municipio Guerrero (Coahuila)
 Municipio Guerrero (Tamaulipas)